Cumbre kan syfta på:

 La Cumbre, Spanien, en ort och kommun i Spanien
 Cumbre (djur), ett släkte fjärilar